Зюзелка — топоним, название рек в Челябинской и Свердловской областях. Встречаются также
варианты написания Зюзелга, Зюзелька.

 Зюзелга — левый приток Миасса.
 Зюзелга (Зюзелка) — правый приток Течи.
 Зюзелка — небольшая река, впадающая в озеро Иткуль.
 Зюзелка — небольшая река в Свердловской области.

См. также 
 Зюзельский (Зюзелка) — посёлок в Свердловской области, названный по местной реке.